Beikirch ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Beikirch (* 1970), deutscher Bahnrad- und Straßenradrennfahrer
 Hendrik Beikirch (* 1974), deutscher Graffiti- und Streetart-Künstler (ecb)